LPPR est un sigle de 4 lettres, qui peut signifier :
 Aéroport de Porto, selon le code OACI ;
 liste des produits et prestations remboursés par la sécurité sociale ;
 loi de programmation pluriannuelle de la recherche.

Code

Sigle de 4 caractères
Codes OACI des aéroports